Байер, Йозеф:
 Байер, Йозеф (1882—1931) —  австрийский антрополог и археолог.
 Байер, Йозеф (1852—1913) — австрийский дирижёр и композитор.